Alxa Zuoqi (kinesiska: 阿拉善左旗, Alashanzuo Qi, 阿拉善左) är ett härad i Kina. Det ligger i den autonoma regionen Inre Mongoliet, i den norra delen av landet, omkring 550 kilometer väster om regionhuvudstaden Hohhot. Antalet invånare är 173494. Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Inre Mongoliet
WP:Projekt Kina